Scherrer-Druck steht für

 Scherrer (Schaffhausen), eine Druckerei und ein Verlag in Schaffhausen
 Scherrer (Hannover), Kurzbezeichnung einer ehemaligen Druckerei mit Scherrer – Druck, Daten- und Projektmanagement als letztem Firmennamen